Pfropfen bezeichnet:

 (auch Pfropf), einen improvisierten Stopfen, Stöpsel oder ähnlichen Verschluss
 in ähnlicher Bedeutung auch eine nicht beabsichtigte Verstopfung
 Abdichtpfropfen, Feuerwehrausrüstung
 Pfropfen (Pflanzen), eine Veredlungsform bei Weinreben, Obstbäumen, Rosen und Kakteen
 ein Verfahren der Herstellung von Copolymeren, indem an bestehenden Polymerketten „seitliche“ Verzweigungen geschaffen werden, die aus einem zweiten Polymertyp bestehen

Siehe auch:

 Pfropfung (Begriffsklärung)
 Pfropfenströmung, in der Strömungslehre eine idealisierte Form, in der eine Flüssigkeit oder ein Gas ein Rohr durchströmen kann